Adolphe II peut désigner :
 Adolphe II de Schaumbourg-Lippe (1883–1936), dernier souverain de la Principauté de Schaumbourg-Lippe ;
 Adolphe II de Nassau (1422-1475), archevêque, prince-électeur de Mayence (1461 ou 1463-1475) ;
 Adolphe II de Nassau (1386-1426), comte de Nassau-Idstein et comte de Nassau-Wiesbaden ;
 Adolphe II de Holstein (v. 1128–1164), comte de Schauenburg et Holstein.